Пеньялен ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сеньорио-де-Молина-Альто-Тахо. Занимает площадь 59,18 км². Население — 107 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 126 км.

Покровителем города считается Святая Дева де ла Торре.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Гвадалахары